Сара Климоска (рођена 27. јула 1994. у Струги) је македонска филмска и телевизијска глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е▲
|-
| 2016. || Амок ТВ-филм || /
|-
| 2016. || Éclair Кратки филм || /
|-
| 2016. || Rodenden Кратки филм|| Маја
|-
| 2016. || Преспав  ТВ-серија|| Маја
|-
| 2016. || Cut Here Кратки филм|| Ана
|-
| 2017. || 48 Кратки филм || /Second Chance
|-
| 2017. || Фамилијата Марковски  ТВ-серија|| Сара
|-
| 2017. || Would You Look at Her || /
|-
| 2017. || Second Chance || / Нена Ристовска
|-
| 2017-2020. || Сенке над Балканом ТВ-серија || Јана
|-
| 2018. || Малина ТВ-филм || Нена Ристовска
|-
| 2018. || Sable noir || 
|-
| 2019. || Willow ТВ-филм || Донка
|-
| 2019. || Три сестре ТВ-филм || Дана
|-
| 2020. || Aci Kiraz ТВ-филм || Украјинска проститутка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2020-е▲
|-
| 2020. || Nico ТВ-филм ||Ronny
|-
| 2022. || You Won't Be Alone ТВ-филм || Невена
|-
| 2022. || Sugar People ТВ-филм || Елена
|-
| 2022. || Мочвара ТВ-серија || Елена
|-
| 2023. || Баук || Савина мајка
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1994.
Стружани
Македонски глумци